Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-André-des-Eaux – Côtes-d'Armor
 Saint-André-des-Eaux – Loira Atlantica